Вирен — фамилия.

Известные носители:
 Вирен, Даг (Wirén) (1905—1986) — шведский композитор.
 Вирен, Лассе (Virén) (род. 1949) — финский легкоатлет.
 Вирен, Роберт Николаевич (1856—1917) — российский адмирал.